Massimo Baldini (1942) – avvocato e uomo politico italiano
 Massimo Baldini (1947-2008) – filosofo italiano